Alcatrazz — американская хэви-метал-группа, которую собрали в 1982 году Грэм Боннэт (экс-вокалист Rainbow и Michael Schenker Group) и два бывших участника  бас-гитарист Гари Ши и клавишник Джимми Уолдо. Их дебютный альбом увидел свет в 1983 году и был похож по стилю на бывшую группу Боннета Rainbow.

В настоящее время группа Alcatrazz, вероятно, наиболее известна тем, что именно во время работы в ней прославился гитарист-виртуоз Ингви Мальмстин. Также в ней играл другой гитарист-виртуоз, Стив Вай.

В 2000-е годы Боннет возродил группу, взяв для своего нового проекта название «Alcatrazz featuring Graham Bonnett».

Состав

Текущий состав (Alcatrazz featuring Graham Bonnet) 
 Джимми Валдо - Клавишные, синтезатор, кей-тар, пианино, бэк вокал. (1983-1987, 2017, 2019 - настоящее)
 ) () — бас-гитара, дабл-бас, бэк-вокал (1983—87, 2017, 2020 - настоящее)  
 Марк Бенкуечеа - Барабаны (2017, 2019 - настоящее)  
 Джо Стамп - Гитара (2019 - настоящее)  
 Догги Уайт - Ведущий вокал (2020 - настоящее)

Бывшие участники 
 Джимми Уолдо () — клавишные, синтезатор, «китар», фортепиано, бэк-вокал (1983—87)
 ) () — бас-гитара, дабл-бас, бэк-вокал (1983—87)
 Ингви Мальмстин () — гитара, укулеле (1983—84)
 Клайв Барр () — ударные, перкуссия (1983)
  () — ударные, перкуссия, конга, гонг, бэк-вокал (1983—87)
 Стив Вай () — гитара, народные инструменты, бэк-вокал (1984—86)
 Дэенни Джонсон () — гитара, бэк-вокал (1986–87)
  () —  ударные, перкуссия, бэк-вокал (2006—09)
 Дейв Дзялак () — ударные, перкуссия (2009—10)
 Джеймс Баудерс () — ударные, перкуссия (2010—11)

Дискография

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборные альбомы

Бутлеги 
  No Parole from Alcatrazz  — 1983
  Prisoner Is Back — 1984 (live at Festival Hall in Osaka, Japan, 24/01/1984)
  Back Again  — 1984 (live at Kokaido, Nagoya, Japan, 26/01/1984)
 The Complete Sentences of Arrested Prodigy — 1984 (live at Nakano Sun Plaza, Japan, 28/01/1984)
 Featuring Yngwie Malmsteen — 1984 (live at County Club, Reseda, California, USA, 03/03/1984)
 Alcatrazz with S. Vai — 1984 (live at Archaic Hall, Amagasaki, Hyogo, Japan, 04/10/1984)
 Dangerous Age — 1986 (live in Long Island, New York, United States, 29/11/1986)

Синглы 
 Island In The Sun/Hiroshima Mon Amour — 1983
 Island In The Sun/General Hospital — 1984
 God Blessed Video / Wire And Wood — 1985
  Will You Be Home /PSA (Against Drunk Driving)/Will You Be Home Tonight (w/intro)  — 1985 (promo)
 It's My Life/It's My Life — 1986 (promo)
 Undercover/Undercover — 1986 (promo)
 Dangerous Games/Double Man  — 1986 (promo)

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году
Спид-метал-группы США
Хард-рок-группы из Калифорнии
Трэш-метал-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса